

Июнь 
 20 июня — Сильверий, Папа Римский (536—537).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Вигор из Байё, французский епископ и христианский миссионер.
 Исидор Милетский, византийский математик и архитектор.
 Фортунат из Тоди, епископ Тоди, святой.

0537
Умершие в 537 году